

Persone
 Corentin Cariou (1898-1942)– consigliere municipale del XIX arrondissement di Parigi fucilato dai Nazisti nel 1946
 Jacques Cariou (1882-1951) – cavaliere francese
 Len Cariou (1939) – attore cinematografico, teatrale e televisivo canadese

Altro
 Corentin Cariou – stazione della metropolitana di Parigi